Cambra steht für 

 Cambra, eine portugiesische Gemeinde
 Cambra, den pietmontesischen Namen der italienischen Gemeinde Cameri
 Ignasi Cambra (* 1989), spanischer Pianist
 Cambra (Sugambrer), fiktive namensgebende Königin der Sugambrer